

Persone 
 Corporal Punishment – wrestler statunitense

Televisione 
 Corporal Punishment – episodio della quarta stagione della serie televisiva Blackadder
 Corporal Punishment – episodio della quinta stagione della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine